Адольф Лафосс (, ; 1810—1879, французский художник (живописец и график), гравёр и иллюстратор, работавший в Литве, Польше, Франции.

Родился в 1810 году в Париже. Умер там же в 1879 году.

Творчество

Примечания

Ссылки 
 Jean-Baptiste Adolphe Lafosse (1810—1879)
 The Collection Online
 Jean Baptiste Adolphe Lafosse — The Velvet Chair

Художники Литвы
Художники Франции XIX века
Графики Литвы
Графики Франции
Художники-иллюстраторы Литвы
Художники-иллюстраторы Франции